Чемпионат Нидерландов по футболу 1956—1957 является первым официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. Чемпионат проходил со 2 сентября 1956 года по 2 июня 1957 года. Чемпионом в 9-й раз стал Аякс из Амстердама.

Турнирная таблица 

1 Обладатель кубка Нидерландов 1956—1957.

Матчевая таблица

Бомбардиры 
Лучшим бомбардиром стал нападающий ПСВ Кун Диллан, забивший 43 мяча.

Ссылки 
 Официальный сайт Эредивизие
 Чемпионат Нидерландов 1956—1957 на официальном сайте Эредивизие

1956/1957
Футбол в Европе в 1956 году
Футбол в Европе в 1957 году
Спорт в Нидерландах в 1956 году
Спорт в Нидерландах в 1957 году